Моторное — топоним:

Россия 

 Моторное — историческое село города Уфы (Черниковска) Башкортостана
 Моторное — посёлок в Ларионовском сельском поселении Приозерского района Ленинградской области

См. также 

 Моторный